Francesco Traina – vescovo cattolico italiano, vescovo di Agrigento nel XVII secolo
 Francesco Maria Traina (1838-1911) – vescovo cattolico italiano, vescovo di Patti
 Francesco Traina Gucciardi (1882-1945) – magistrato italiano